Russell River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Russell River (Queensland), Fluss zum Korallenmeer
 Russell River (Huon River), Nebenfluss des Huon River in Tasmanien, Australien